

Ерлен-ле-Сек — муніципалітет у департаменті Па-де-Кале

Ерлен — громада в кантоні Тургау